Аманат — в історії заручник з числа знатних людей, якого давали як гаранта виконання певних домовленостей

Аманат — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Аманат — село, Курчумський район, Східноказахстанська область